

Обецаново — село в гміні Яновець-Велькопольський Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Обецаново — село в гміні Карнево Маковського повіту Мазовецького воєводства